Die First Division 1946/47 war die 32. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurden zum dritten Mal die Ħamrun Spartans.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzen die beiden Aufsteiger Ħamrun Spartans und Naxxar Lions Absteiger FC Msida Saint Joseph. Während Ħamrun erstmals seit der Spielzeit 1934/35 wieder in der First Division spielte, war Naxxar erstmals im Oberhaus vertreten.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen Runde ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Der Letztplatzierte musste in die Second Division absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

194647
Fußballsaison 1946/47